Лаша Талахадзе (,  13 грудня 1984, Кобулеті, Грузія) — грузинський важкоатлет, бронзовий призер Олімпійських ігор 2016 року, чемпіон Європи.

Результати

Посилання 
Профіль  на сайті IWF

грузинські важкоатлети
Грузинські бронзові олімпійські медалісти
Бронзові призери літніх Олімпійських ігор 2016
Важкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2012
Важкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2016